Horizontalebene steht:

 in der Medizin für die Transversalebene
 in der Astronomie und Geodäsie die Ebene durch den Horizont